El término derrota puede referirse

En terminología militar derrota es la retirada desordenada de un ejército vencido, su aniquilación o su rendición.

 En  náutica, la derrota es el trayecto que recorre una embarcación desde un punto "A" hasta otro punto "B".  En la carta náutica se traza la ruta que se intenta seguir; la derrota es el trayecto que «en realidad» se sigue, debido a corrientes, vientos, errores instrumentales, etc. A consecuencia de ello se realizan modificaciones en el rumbo de la nave. 

 El cuarto de derrota es una área contigua al puente de mando (timonera) donde se sitúa la mesa de cartas náuticas y desde donde se efectúa el cálculo y el trazado de la posición del barco.

 En navegación aérea, la derrota es el ángulo entre el norte y la línea tangente a la ruta de la aeronave (dicha tangente corresponde, por cierto, al vector velocidad de la aeronave). En inglés se la conoce con el nombre de "Track" o TK. 

 En agricultura la derrota de mieses es el derecho a introducir ganados para pastar los rastrojos en cualquier propiedad destinada al cultivo del cereal después de alzada la cosecha.